Il Campeonato Brasileiro Série A 2002 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2002) è stato la 32ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Primo turno: ognuna delle 26 squadre affronta una volta tutte le altre. Si qualificano alla fase finale le prime 8 classificate mentre retrocedono in Série B le ultime 4.

Quarti di finale, semifinale, finale: gare in partita di andata e ritorno, gioca in casa la seconda partita la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nel turno precedente. In caso di parità è considerata vincitrice la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nei turni precedenti.

Partecipanti

Primo turno

Risultati

Classifica

Verdetti 
 San Paolo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense e Santos qualificati ai quarti di finale.
 Portuguesa, Palmeiras, Gama e Botafogo retrocessi in Série B.

Fase finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Santos campione del Brasile 2002.
 Santos, Corinthians e Grêmio qualificati per la Coppa Libertadores 2003.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa del Brasile 2002

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2002
2002